Tocantinia kan syfta på:

 Tocantinia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Tocantinia (växter) – ett släkte av växter